Сату-Маре:

 Сату-Маре — город в Румынии, центр одноименного жудеца.
 Сату-Маре — румынский жудец в регионе Трансильвания.